Битва у горы Кита произошла 16 мая 1809 года между французской и австрийской армиями, и стала первой из серии французских побед, выведших из тупика ситуацию на Далматинском фронте во время войны Пятой коалиции.

Боевые действия 
Перед генералом Мармоном, командующим Армией Далмации, стояла цель продвинуться на север, и соединиться сперва с Итальянской армией принца Эжена, а затем с основной армией Наполеона на Дунае.

Перед австрийским генералом фон Стоичевичем был поставлен малоосуществимый список задач. И если цель сдержать Мармона в Далмации была достижима, но после этого ему было приказано начать вторжение в Далмацию, несмотря на то, что французы превосходили его и численностью и опытом.

Поначалу австрийцы справились на удивление хорошо. В конце апреля они продвинулись через границу между австрийской Хорватией и Далмацией и захватили ключевые мосты через реку Зрманя, в том числе мост в Кравиброде на восточном конце границы. Мармон начал контратаку 30 апреля, атаковав австрийские позиции у Кравиброда и вокруг горы Кита, но обе атаки провалились. После недельной паузы 9 мая возобновили наступление австрийцы, но и их операция закончилась неудачей.

Теперь до Мармона дошли новости о том, что принц Эжен оправился от своего раннего поражения при Сачиле и продвигается на северо-восток через Италию. Это убедило Мармона в том, что пора начинать новое наступление. На этот раз он решил сосредоточить свои усилия против австрийского левого фланга в районе Кравиброда и горы Кита. Его цель состояла в том, чтобы оттеснить австрийцев от позиции на горе Кита, затем продвинуться через возвышенность к востоку от долины Зрманя, которая тянется к северу от Кравиброда, прежде чем повернуть на запад, чтобы достичь Грачаца.

План полностью удался. Дивизия Монришара прижала австрийцев к Кравиброду, а дивизия Клозеля оттеснила их от горы Кита. Затем французы продвинулись через возвышенность к северу от горы, обогнув с фланга австрийскую оборону в долине Зрманя. Стоичевич попытался восстановить положение, лично возглавив две резервные роты и поведя их в наступление по крутым восточным склонам долины. Когда они достигли плато, австрийцы были атакованы французской кавалерией, дрогнули и побежали. Французы взяли несколько сотен пленных, в том числе и самого Стоичевича. Командование оставшимися австрийскими силами перешло к оберсту Матиасу Фрайхерру Ребровичу фон Разбою. Он отступил обратно в Грачац и приготовился защищать город.

Ссылки 
 Описание битвы на английском на сайте Historyofwar.org

Сражения Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения 1809 года
Май 1809 года